Fuka, v základním významu v obecné češtině spára, může také být:

české příjmení
 František Fuka (* 1968) – český filmový kritik
 Otakar Fuka (1936–2012) – český režisér
 Vladimír Fuka (výtvarník) – český výtvarník
 Vladimír Fuka (skladatel) (1920 – 1996) – český skladatel a hudební aranžér
 Eva Fuková (1927–2015) – česko-americká fotografka

jiný význam
 Fuka (jméno) – japonské rodné jméno
 Fuka (Chorvatsko) – vesnice v opčině Gradec v Záhřebské župě v Chorvatsku

Podobné příjmení 
 Fuksa

Externí odkazy